Adelqui Millar – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cileno
 Bob Millar – allenatore di calcio e calciatore scozzese naturalizzato statunitense
 David Millar – ex ciclista su strada e pistard britannico
 Gertie Millar – attrice e cantante britannica
 Harold Robert Millar – illustratore britannico
 Ian Millar – cavaliere canadese
 Jimmy Millar – ex calciatore scozzese
 John Millar – economista, filosofo e storico britannico
 Kenneth Millar – scrittore statunitense, noto con lo pseudonimo di Ross Macdonald
 Margaret Millar – scrittrice canadese
 Mark Millar – fumettista britannico
 Martin Millar – scrittore britannico 
 Mary Millar – attrice e cantante britannica
 Miles Millar – sceneggiatore e produttore cinematografico britannico
 Oliver Millar – storico dell'arte britannico
 Pete Millar – fumettista, illustratore e pilota di dragster statunitense
 Robert Millar – ex ciclista su strada scozzese
 Rodrigo Millar – calciatore cileno
 Ryan Millar – ex pallavolista statunitense
 Syd Millar – ex giocatore e allenatore di rugby a 15, dirigente sportivo e imprenditore nordirlandese